Een Sint-Medarduskerk is een kerk genoemd naar de heilige Medardus van Noyon. Dit zijn enkele Sint-Medarduskerken:

België 
 Sint-Medarduskerk (Eernegem)
 Sint-Medarduskerk (Ursel)
 Sint-Medarduskerk (Vreren)
 Sint-Medarduskerk (Wervik)
 Sint-Medarduskerk (Wijtschate)

Nederland 
 Sint-Medarduskerk (Wessem)

Frankrijk 
 Sint-Medarduskerk te Blénod-lès-Toul
 Sint-Medarduskerk (Ooie)
 Église Saint-Médard (Boussières-en-Cambrésis)

Duitsland 
 Medarduskerk (Bendorf)

Medarduskerk